Катни:

 Катни — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Катни — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Катни — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.